SOG är en förkortning som kan avse: 

 Särskilda operationsgruppen, ett svenskt specialförband.
 Studies and Observations Group, egentligen Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observations Group, ett amerikanskt specialförband under Vietnamkriget.
 Speed over ground Fart över grund, Hastighetsangivelse för fartyg där farten beräknas i förhållande till botten och inte till det kring liggande vattnet så även havsströmmar är inräknade. Denna hastighet erhålls främst från satellitnavigeringssystem (GPS), traditionella loggar mäter fart genom vatten.